Son of God (film) - Amerikaanse film uit 2014
 Son of God (televisieserie) - Britse documentaire-serie uit 2001
 Son of God (album) - muziekalbum van Young Noble
 The Son of God Goes Forth to War - hymne uit 1812 van Reginald Heber

Zie ook
 Jezus - doorverwijspagina